W sezonie 1968/69 odbyła się 88. edycja Pucharu Anglii. Zwycięzcą został Manchester City, który pokonał w finale na Wembley Leicester City 1:0. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Neil Young.

W każdej rundzie mecze, poza półfinałami i finałem, odbywały się na stadionie drużyny wylosowanej na pierwszym miejscu w parze. Większość spotkań rozgrywano w soboty. W przypadku wyniku remisowego rozgrywano mecz powtórkowy na stadionie drużyny wylosowanej na drugim miejscu w parze. Po 90 minutach powtórki zarządzano dogrywkę; jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia rozgrywano kolejne powtórki na neutralnym stadionie do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Pierwsza runda 
W tej rundzie do drużyn, które awansowały poprzez rundy kwalifikacyjne, dołączyły drużyny z trzeciej i czwartej ligi. Mecze zaplanowano na sobotę 16 listopada 1968 roku.

Powtórki

Druga runda 
Mecze odbyły się w sobotę 7 grudnia 1968 roku.

Powtórki 

|}

Trzecia runda 
W 3. rundzie do rozgrywek Pucharu dołączyło 44 przedstawiecieli pierwszej i drugiej ligi Termin ustalono na sobotę 4 stycznia 1969 roku.

|}

Powtórki

Czwarta runda 
Spotkanie tej rundy rozegrano w sobotę 25 stycznia 1969 roku.

Powtórki

Piąta runda 
Mecze tej rundy zaplanowano na sobotę 8 lutego 1969 roku jednak ze względu na obfite opady śniegu wszystkie spotkania zostały przełożone i rozegrane w innych terminach.

Powtórki

Szósta runda 
Cztery mecze ćwierćfinałowe zaplanowane zostały na sobotę 1 marca 1969 r.; ze względu na przeciągającą się rywalizację z poprzedniej rundy drużyn Leicester City i Liverpoolu spowodowaną złymi warunkami atmosferycznymi, mecz Leicester City – Mansfield Town rozegrano dopiero 8 marca 1969 r.

Półfinały 
Obydwa spotkania rozgrywane były na stadionach neutralnych. Terminy ustalono na soboty 22 marca i 29 marca 1969.

Finał 
Mecz rozegrano w sobotę 26 kwietnia 1969 roku. W finale na Wembley spotkały się drużyny Manchesteru City i Leicester City. Zwycięzca tego finału, Manchester City, jest jedną z ostatnich drużyn triumfujących w tych rozgrywkach (obok West Hamu wygrywającego Puchar w 1975 r.), w której wystąpili sami Anglicy.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii – opis

Puchar Anglii w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej